

Persone 
 Antonio García – calciatore argentino
 Antonio García – calciatore guatemalteco
 Antonio Enrique García Murillo (n. 1976) – cestista panamense
 Antonio García  (nome di battaglia di Eliécer Erlington Chamorro Acosta) – guerrigliero colombiano
 Antonio García – pilota motociclistico cubano
 Antonio García Navarro – pilota automobilistico spagnolo
 Antonio García Hernández – schermidore spagnolo
 Antonio García – tecnico del suono 
 Antonio García Navajas – calciatore spagnolo
 José Antonio García Fernández – calciatore messicano

Altro 
 Antonio Garcia – personaggio di Power Rangers Samurai